For Love's Sake – film del 1909 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 For Love's Sake – film del 2013 diretto da Andrew Walkington